Лила Стар (, урождённая Даниэль Николь Алонсо, ; род. 13 июня 1985 года, Кейп-Корал, Флорида, США) — американская порноактриса с кубинскими корнями.

Биография 
Лила Стар выросла в Майами. До съёмок в порнофильмах работала в продуктовом магазине, после начала сниматься в любительском порно. Позже переехала в Лос-Анджелес. Её дебют в порно состоялся 6 апреля 2006 года в сцене с Эдом Пауэрсом, в фильме «Dirty Debutantes 347», это был её первый опыт анального секса. Её агентом стал Джим Сауз, а впервые спродюсировал Бари Легал. С тех пор она стала звездой в таких фильмах, как «Babyface», «Sprung a Leak 2» и «Flesh Hunter 9». Вторая её анальная сцена была в фильме «Pinup Perversions» 2008 года, в 2011 году последовали ещё два фильма: «Lex the Impaler 7» и «Anal Delight 2». 14 июля 2010 года в интервью Говарду Стерну Лила сказала что не любит анальный секс.

В 2008 году Лила появилась в клипе «Set It Off» рэпера Kardinal Offishall. В июле 2010 года стала «Киской месяца» журнала Penthouse.

В августе 2011 года через Twitter Лила Стар объявила, что выходит замуж за кубинского актера Lusac и прекращает карьеру в порно. У неё родился сын, которого назвали Lorellin.

2 августа 2014 года Лила Стар вернулась в порно и снялась в компании Brazzers.

В 2018 году участвовала в кампании Канье Уэста по продвижению его линии одежды Yeezy.

По данным на 2019 год снялась в 250 порнофильмах.

Награды и номинации 
 2007 AVN Award — Лучшая сексуальная сцена «Erotica XXX 12» (с Рикки Агиларом)
 2007 °F.A.M.E. Awards — Самая сексуальная фигура
 2008 Twistys — Модель июля
 2008 AVN — Лучший дебют
 2009 AVN Award — Лучшая групповая сцена «King Cobra»
 2010 AVN Award номинация — Best All-Girl Group Sex Scene — Not Monday Night Football XXX (с Юризан Белтран, Алисой Риз и Май Ли)
 2011 AVN Award номинация — Best Group Sex Scene — Out Numbered 5

Журналы

HawkÁ 

 Mai 2007 (обложка)
 Avril 2008

Cheri 

 Février 2007 (обложка)
 Septembre 2007
 Décembre 2007 (обложка)
 Janvier 2008
 Avril 2008 (обложка)
 Août 2008
 Cheri Teens # 48
 Holiday 2008 (обложка)
 Décembre 2008
 Avril 2009
 Août 2009
 Octobre 2011 (обложка)
 Best of Cheri #219 (обложка)

Penthouse 

 Girls of Penthouse - Janvier/Février 2008
 Décembre 2009
 Juillet / Août 2010 (обложка)
 Girls of Penthouse - Janvier / Février 2011
 Girls of Penthouse - Mars / Avril 2011 (обложка)

High society 

 Septembre 2007
 Février 2011 (couverture)
 Juillet 2007
 Holiday 2008
 Septembre 2011 (обложка)
 Holiday 2011 (обложка)
 High Society Teen Angels # 42
 Very Best of High Society # 222

Hustler 

 Mars 2007
 Best of Hustler # 90 - Girl+Girl
 Mars 2007 (Канада)
 Mars 2008

Другие журналы 

 Rockstar - Janvier 2007
 Fox - Septembre 2007
 Adam Presents Stars of Porn Vol 15 # 4 - January 2008
 Finally Legal - Février 2008
 Oui # 413 - Février 2008
 Velvet # 134 - Avril 2008
 Adam Film World Guide Porn Stars Vol. 21 # 4 - Juin 2008
 Club - Juillet 2008
 Genesis # 147 - Mai 2009
 Spicy Latinas - Juin 2009
 Hot Vidéo - Septembre 2010 (обложка)
 Genesis # 167 - Mars 2012
 Hot Vidéo - Mai 2017 (обложка)

Фильмография

2006 

 More Dirty Debutantes # 347 - 06/04/2006 (anal)
 Home Wreckers - 25/04/2006
 Black Cheerleader Search 78 - 27/04/2006
 Young As They Cum 20 - 28/04/2006
 Hot Latin Pussy Adventures 43 - 09/05/2006
 Watch Me Cum 3 - 12/05/2006
 110% Natural 10 - 30/05/2006
 White Girlz - 02/06/2006
 1 Dick 2 Chicks 5 - 22/06/2006
 No Swallowing Allowed 9 - 27/06/2006
 Cum Coat My Throat - 28/06/2006
 It's A Daddy Thing - 28/06/2006
 Barely Legal: 18th Birthday - 11/07/2006
 Teenage Spermaholics 5 - 18/07/2006
 Erotica XXX 12 - 03/08/2006
 Well Hung Amateurs 3 - 10/08/2006
 Semen Sippers 5 - 28/08/2006
 Teen Dreams 13 - 13/09/2006
 My Dirty Angels 4 - 27/09/2006
 What An Ass 3 - 05/10/2006
 Peter North's P.O.V. 14 - 17/10/2006
 Busty College Coeds P.O.V. - 24/10/2006
 Nut The Face - 27/10/2006
 Flesh Hunter 9 - 13/11/2006

2007 

 Jail Bait 3 - 31/01/2007
 Teen Cum Dumpsters 3 - 02/02/2007
 It Takes Two 2 - 05/02/2007
 Angels Of Debauchery 6 - 12/02/2007
 P.O.V. Pervert 8 - 27/02/2007
 I Love Lela - 06/03/2007
 Manuel Ferrara Fucks Them All - 07/03/2007
 Black Owned 2 - 08/03/2007
 Pop Goes The Weasel - 12/03/2007
 Slutty And Sluttier 2 - 19/03/2007
 Amazing Cuban Ass - 28/03/2007
 A dream cum true - 02/04/2007
 Fantasy All Stars 4 - 05/04/2007
 Racial Tension 2 - 27/04/2007
 Wet Food - 09/05/2007
 Semen Sippers 6 - 21/05/2007
 Slutty And Sluttier 3 - 25/05/2007
 Lovely Lela Star - 21/06/2007
 Be My Bitch 3 - 09/07/2007
 Strap It On 6 - 19/07/2007
 Suck It Dry 4 - 23/07/2007
 Wasted Youth 4 - 30/07/2007
 Feeding Frenzy 9 - 24/08/2007
 Tease Me Then Please Me 6 - 03/09/2007
 Platinum P.O.V. Fixation - 05/11/2007
 Fetish Fucks
 Deep Throat This 36
 Demons Within
 Barely Legal: Corrupted 8
 Baby Face
 American MILF
 Darksider Riders 3
 Bound And Gagged Costume Beauties
 Costume Bondage Fantasies
 First Offense 21
 Gag On This 20
 Hot Sauce 4
 I Love Paulina
 Jenna Loves Justin Again
 La Femme Chanel
 Lascivious Liasions
 Lela Undone
 Meet The Twins 11
 MILF Invaders
 No Man's Land Interracial 10
 North Pole 65
 Pin Up Honeys 2
 Pin Up Perversions
 Slime Ballin'
 Sprung A Leak 2
 TEENstravaganza! 2
 TEENstravaganza! 3
 Teeny Bopper Club 5
 Top Notch Bitches 6
 Ultimate Sex Tease
 Young, Wet, Horny 2
 Naked Beauties Held in Bondage
 Bare-Skinned Girls Struggle in Bondage!

2008 

 No Cum Dodging Allowed 8 - 21/02/2008
 Squirt-Stravaganza! - 13/03/2008
 Girls Love Girls 3 - 26/05/2008
 Tunnel Vision 3 - 28/05/2008
 Lez-Stravaganza 6 - 19/06/2008
 Load Warriors - 05/08/2008
 Teenage Sexaholics - 07/08/2008
 Ultimate Feast 3 - 03/10/2008
 She's Cumming - 18/10/2008
 Swallowed - 24/11/2008
 Solo-Stravaganza!
 Lusty Latinas
 Screen Dreams 2
 Wrap-Happy Model Captors!
 Meet The Twins 11
 MILFs Vs. Teens
 Barely Legal: P.O.V. 2
 Chloro Bondage Trickery!
 Cock Suckers
 Teens O Plenty
 Brea's Mirror Image
 I Love Latinas 4
 Fantasy All Stars 7
 High Definition
 King Cobra
 Pin Up Perversion 8 - (anal)

2009 

 Point Of View Pantyhose Sex 20 - 23/01/2009
 Only The Beautiful 2 - 06/04/2009
 I Love Brunettes 2 - 06/04/2009
 Load Sharing 2 - 11/05/2009
 Fucked Them First - 25/05/2009
 Lez-Stravaganza 10 - 19/06/2009
 Tightly Roped Coeds
 Girls Will Be Girls 5
 Lela Star Loves Cock
 Matt's Models 12

2010 

 Neighbourhood Romp - 16/02/2010
 The British are Cumming - 19/04/2010
 We Live Together.com 14

2011 

 Lela Star is Back Bitches!!! - 08/05/2011
 Lela Star's Ballet Style!!! - 18/05/2011
 Best Tits of 2011: Lela Star - 07/06/2011
 My Dad's Hot Girlfriend - 09/06/2011
 Fucking On The Internets.Com - 27/07/2011
 Lela Star Gets An Anal Burglary - 01/11/2011 (anal)
 Lex The Impaler #7 - 03/12/2011 (anal)

2014 

 Persuading Lela - 04/08/2014
 Under the desk - 10/09/2014
 Me and My Girlfriend 7

2015 

 Kim K Fucks the Paparazzi - 15/05/2015
 Bootylicious - 14/09/2015
 I Have A Wife - 02/10/2015
 Infiltrating Kim K - 07/11/2015
 Booty view - 07/11/2015

2016 

 Patiently Waits For Creampie - 19/01/2016
 Kim's Yoga Pants - 16/02/2016
 Sun Bathing with Lela Star - 07/03/2016
 My Wife's Hot Friend - 06/06/2016
 Extra Amenities - 15/09/2016
 Girls Of Bangbros Volume 61: Lela Star - 27/09/2016

2017 

 Confessions from suburbia - 22/12/2017

2018 

 Lela commissions A Cock - 09/04/2018
 Borrow A Boyfriend - 29/04/2018
 The Perfect Hostess 2 - 12/05/2018
 1800 Phone Sex: Line 10 - 22/05/2018
 1800 Phone Sex: Line 12 - 24/05/2018
 Jerking The Morning Shift - 21/06/2018
 Lela Pays Her Dues - 27/06/2018
 Bed & Sweatfest - 03/07/2018
 Bad Cop Black Cock - 06/07/2018
 Help : I'm Addickted to Cock! - 28/07/2018
 Side Chick Showdown - 08/08/2018 (avec Gina Valentina)
 Ridding The Wife - 11/08/2018
 Hot Decorator Milf - 20/08/2018
 Creampie Diaries: Part 1 - 09/09/2018
 Creampie Diaries: Part 2 - 10/09/2018
 Creampie Diaries: Part 3 - 11/09/2018
 When Girls Play Ball - 15/09/2018
 Lit Latina Night Out - 16/09/2018
 Brazzers House 3: Episode 1 - 18/09/2018
 What to Wear - 24/09/2018
 Brazzers House 3: Episode 2 - 25/09/2018 (anal)
 Assage: The Lela Star Method - 30/09/2018 (anal)
 Brazzers House 3: Episode 3 - 02/10/2018
 Thick And Wet - 05/10/2018

 Brazzers House 3: Episode 4 - 09/10/2018
 Brazzers House 3: Unseen Moments - 02/11/2018 (BTS)
 Brazzers House 3: Finale - 08/11/2018
 Black Friday Fuckfest - 20/11/2018
 Wanted Fucked or Alive: Part 1 - 09/12/2018
 Wanted Fucked or Alive: Part 2 - 13/12/2018
 Ass Out - 27/12/2018

2019 

 Get it up grandpa - 03/01/2019
 Suck Slut - 09/01/2019
 Learning th hard way - 30/01/2019 (Anal)
 Hike that ass - 31/01/2019
 All the glitters is Lela - 16/02/2019
 Lelas panty Thief - 07/03/2019
 Brazzibots: Part 3 - 12/03/2019
 Brazzibots: Part 4 - 16/03/2019
 Laying a hand on Lela - 30/03/2019
 Bubble Double Trouble - 17/04/2019 (Anal)
 Lela Star tits and ass on south Beach! - 23/04/2019
 I don't know her - 10/05/2019
 Smashing Ass - 27/05/2019 (Anal)
 Booty Calls - 29/05/2019
 Admiring the view - 07/06/2019
 Never enough oil - 11/06/2019
 Lela Craves the rave - 21/06/2019
 When Lela met Robbin - 25/06/2019
 Thick Chick Loves Dick - 08/07/2019
 Sex preparedness class - 09/07/2019

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на сайте AVN



Родившиеся в округе Ли (Флорида)
Порноактрисы США
Penthouse Pets
Эротические фотомодели США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Ангелы Vixen
Twistys Treats